Pseudaelurus est un genre éteint de félins qui vivait en Europe, en Asie et en Amérique du Nord au cours du Miocène, il y a entre 20 et 8 millions d’années.

Phylogénie 
Pseudaelurus est un genre basal de Felidae, famille qui comprend les Felinae, les Pantherinae, et les Machairodontinae (des tigres à dents de sabres, à présent éteints).

Espèces du genre Pseudaelurus 
D'après 

L'espèce la plus primitive est Pseudaelurus turnauensis, du Miocène inférieur et de la taille d'un chat domestique. Elle avait des caractéristiques proches de Proailurus et vivait en Europe. Elle ressemblait à un viverridae et devait être habile à l'escalade des arbres. Des fossiles de Pseudaelurus turnauensis ont été également découverts en Arabie saoudite. Il est le plus proche parent de Pseudaelurus lorteti, de la taille d’un lynx, et de Pseudaelurus quadridentatus, de la taille d'un puma. Leurs canines plutôt longues indiquent qu'ils pourraient être les ascendants des tigres à dents de sabre. Curieusement, c'est l'espèce la plus ancienne, Pseudaelurus turnauensis qui a survécu le plus longtemps, jusqu'à il y a huit millions d'années comme l'attestent des fossiles allemands, tandis que les formes plus récentes P. lorteti et P. quadridentus ont disparu il y a dix millions d'années. Une forme intermédiaire en taille entre lorteti et quadridentus a été décrite : Pseudaelurus romieviensis.

P. lorteti, du milieu du Miocène, était également présent en Asie, comme l'attestent des fossiles chinois. Pseudaelurus guangheensis et Pseudaelurus cuspidatus, tous deux du milieu du Miocène, étaient également présents en Chine (des fossiles ont été respectivement trouvés dans les provinces de Gansu et du Xinjiang.

Pseudaelurus intrepidus, qui vivait en Amérique du Nord, était plus gros que P. quadridentatus. Pseudaelurus marshi était également de grande taille tandis que Pseudaelurus stouti était une espèce très petite originellement décrite comme Lynx stouti. Pseudaelurus aeluroides était peut-être conspécifique avec Pseudaelurus marshi, mais il reste mal connu : seul un spécimen du Nebraska datant du Miocène inférieur existe. Pseudaelurus validus, décrit en 2001, vivait au Nouveau-Mexique au miocène tardif et est le plus gros Pseudaelurus découvert. La dernière espèce décrite est Pseudaelurus skinneri : des fossiles découverts au Nebraska montrent qu'il était plus petit que validus, mais surpassait en taille lorteti, cuspidatus et guangheensis.

Références

Bibliographie 
 
 
 
  uri:http://hdl.handle.net/2246/2895.
 
 Tedford, R. H.; Galusha, T.; Skinner, M. F.; Taylor, B. E.; Fields, R. W.; Macdonald, J. R.; Rensberger, J. M.; Webb, S. D.; and Whistler, D.P. (1987).  "Faunal succession and biochronology of the Arikareean through Hemphillian interval (late Oligocene through earliest Pliocene epochs) in North America". in Woodburne, M. O. Cenozoic mammals of North America: Geochronology and biostratigraphy. Berkeley: University of California Press. . .
 

Félin préhistorique
Carnivore du Miocène
Genre de carnivores (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1850